Оре́ль:

Топоним 
 Орель — озеро в Хабаровском крае.
 Орель — река, приток Днепра.
 Орель () — коммуна в департаменте Воклюз, Франция.
 Орель () — коммуна в департаменте Дром региона Рона-Альпы, Франция.

Фамилия 
 Орель, Екатерина Александровна (1887—1935) — русская оперная певица и артистка оперетты.
 Орель, Кристоф (род. 1968) — швейцарский футболист.

Название 
 «Орель» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 «Орель» — советский магнитофон-приставка 1980-х годов, который выпускал Днепровский машиностроительный завод 
 «Орель» () — украинский перспективный авиационный космический ракетный комплекс лёгкого класса.

См. также 
 Арель